Појам Стонер може да се односи на:
 Стонер (Виченца), насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Стонер 63,
 Јуџин Стонер, амерички конструктор оружја
 Стонер (роман), роман америчког писца Џона Вилијамса